Primul sportiv din Noua Zeelandă participant la Jocurile Olimpice a fost Victor Lindberg, care a concurat în proba de polo pe apă la Paris 1900 cu clubul britanic Osborne Swimming. Noua Zeelandă a trimis o delegație oficială pentru prima dată din cadrul Jocurilor Olimpice din 1908 de la Londra și de atunci a trimis o delegația la toate ediții de vară. La edițiile din 1908 și din 1012 a concurat împreună cu Australia ca Australasia. Începând cu Oslo 1952 a participat și la Jocurile Olimpice de iarnă, câștigând o singura medalie, argintul la Albertville 1992.

Medalii după Olimpiadă

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Noua Zeelandă la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Noii Zeelande  pe Sports Reference